Blowout Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blowout Mountain (Arizona)
 Blowout Mountain (Garland County, Arkansas)
 Blowout Mountain (Montgomery County, Arkansas)
 Blowout Mountain (Polk County, Arkansas)
 Blowout Mountain (Idaho)
 Blowout Mountain (Montana)
 Blowout Mountain (Nevada)
 Blowout Mountain (Texas)
 Blowout Mountain (Washington)